Aljohin [aljóhin] je priimek več osebnosti ():

 Aleksej Davidovič Aljohin (*1949), ruski pesnik in urednik
 Vasilij Vasiljevič Aljohin (1882—1946), ruski botanik

Glej tudi 
 Aljehin